Muller (família), dona que contrau matrimoni 
 Toponímia:
 Barranc de la Muller, barranc als municipis de Castell de Mur i Sant Esteve de la Sarga 
 Muller o Muller d'Hostafrancs, entitat de població del municipi dels Plans de Sió, a la comarca de la Segarra
 Biografies:
 Müller o Luiz Antônio Correia da Costa (Campo Grande, 1966), futbolista brasiler 
 Adolf Müller (Tolna, 1801 - Viena, 1886), compositor i escriptor austríac
 Adolf Müller (fill) (Viena, 1839 - 1901), director d'orquestra i compositor
 Andreas Müller (Berlín, 1979), ciclista austríac
 August Eberhard Müller (Northeim, Baixa Saxònia, 1767 - Weimar, Turíngia, 1817), compositor i organista
 Carl Georg Müller (Rosheim, 1796 - Bœrsch, 1879), autor de teatre alsacià 
 Christian Gottlieb Müller (Niederoderwitz, 1800 - Altenburg, 1863) músic alemany, compositor i director musical
 Édouard Muller (Neuilly-sur-Seine, 1919 - Maisons-Laffitte, 1997), ciclista francès 
 Ellen Müller-Preis o Ellen Müller (Berlín, Imperi Alemany, 1912 - Viena, Àustria 2007), tirada d'esgrima germano-austríaca
 Émile Muller (Mulhouse, 1915-1988), polític alsacià 
 Fritz Müller (1821 – 1897), metge i biòleg alemany
 Gerhard Ludwig Müller (1947), cardenal catòlic alemany i Prefecte de la Congregació de la doctrina de la Fe des de 2012
 Gerhard Müller, Gerd Müller o Torpede Müller (1945 - 2021), futbolista alemany que jugava de davanter 
 Gilles Müller (Schifflange, Luxemburg, 1983), tennista 
 Heiner Müller (Eppendorf, Saxònia, 1929 - 1995), dramaturg, director de teatre i poeta alemany
 Heinrich Müller (1900-?), cap de la Gestapo
 Heinz Müller (Tuningen, 1924 - Schwenningen, 1975), ciclista
 Hermann Müller (1876 - 1931), polític socialdemòcrata alemany que va servir com a ministre d'Afers Exteriors (1919-20), i dos cops com Canceller d'Alemanya (1920, 1928-1930)
 Hermann Müller (ciclista) (Bochum, 1911), ciclista alemany 
 Hermann Joseph Muller (Nova York, EUA, 1890 - Indianapolis, 1967), biòleg i genetista nord-americà
 Herta Müller (Niţchidorf, 1953), escriptora alemanya d'origen romanès
 Ivan Müller (Reval, Rússia, 1786 - Bückeburg, 1854), constructor d'instruments musicals
 Jean-Marie Muller, filòsof francès, especialista en Gandhi i la no-violència
 Johann Immanuel Müller (Erbsleben, 1774 - 1839), compositor i organista alemany
 Johannes Müller Argoviensis o Johann Müller (1828 - 1896, Ginebra), botànic suís
 Johannes Müller von Königsberg (Königsberg in Bayern, Francònia, 1436 - Roma, 1476), astrònom i matemàtic alemany
 Jörg Müller (Aarau, 1961), ciclista suís 
 Josep Maria de Muller i d'Abadal (Barcelona, 1919 - 1981), advocat i polític català, segon marquès de Muller
 Joseph Muller (Orschwiller, 1895 - Lamarche, 1975), ciclista francès
 Karl Müller (Meiningen, 1831 - ?), compositor alemany 
 Karl Alexander Müller (Basilea, Suïssa, 1927), físic suís guardonat amb el Premi Nobel de Física
 Karsten Müller (Hamburg, 1970), jugador i escriptor d'escacs alemany
 Lucien Muller Schmidt, futbolista i entrenador de futbol francès, d'ascendència alemanya
 Max Müller o Friedrich Maximilian Müller (Dessau, 1823 - 1900), filòleg, hindòleg, mitòleg i orientalista alemany, fundador de la mitologia comparada
 Patrick Müller (futbolista) (Ginebra, 1976), futbolista suís que ocupa la posició de defensa
 Patrick Müller (ciclista) (1996), ciclista suís
 Paul Hermann Müller (Olten, Suïssa, 1899 - Basilea, 1965), químic suís guardonat amb el Premi Nobel
 Peter E Lange-Müller (Frederiksberg, Sjælland, 1850 - Copenhaguen, 1926), compositor danès
 Rodolfo Muller (Livorno, 1876 - París, 1947), ciclista italià 
 Rolf-Dieter Müller (Braunschweig, 1948), director de l'Institut d'Investigacions Científiques d'Història Militar de Bundeswehr a Potsdam des de 1999
 Salomon Müller (1804 - 1864), naturalista alemany
 Theodor Müller-Reuter (Dresden, Alemanya, 1858 - 1919), compositor
 Thomas Müller (Weilheim, 1989), futbolista alemany
 Wenzel Müller (Turnau, 1767 - Kurrot, 1835), compositor i director d'orquestra alemany 
 Wilhelm Adolf Müller (Dresden, 1793 - 1759), compositor i cantant alemany
 Wilhelm Müller (Dessau, 1794 - 1827), poeta líric alemany
 Yvan Muller (Altkirch, Alsàcia, 1969), pilot d'automobilisme francès
 Miscel·lània:
 Cèl·lula de Müller
 Mimetisme de Müller, fenomen natural on dues o més espècies amb certes característiques perilloses que comparteixen un o més depredadors, han aconseguit mimetitzar els senyals d'advertència respectives